Existuje více nositelů příjmení Leimu:

 Juha Leimu (* 1983) – finský lední hokejista
 Pekka Leimu (* 1947) – finský lední hokejista